Les Keyboard Studies (Études pour clavier) sont deux œuvres pour piano de musique minimaliste du compositeur américain Terry Riley :
Keyboard Study n° 1 datant de 1964
Keyboard Study n° 2 datant de 1965

Bibliographie 
 .

Œuvre de Terry Riley